Coop – abbreviazione di società cooperativa
 Coop Italia – cooperativa di consumatori italiana
Coop Alleanza 3.0
Coop Liguria
Coop Lombardia 
Coop Centro Italia 
Coop Casarsa 
Coop Como Consumo 
Coop Reno
Coop Vicinato Lombardia
CoopVoce, operatore di telefonia mobile
Coop Svizzera – cooperativa di consumatori svizzera
Coop Norge – cooperativa di consumatori norvegese
Coop Norden – consorzio che riuniva Coop Norge con le coop di Danimarca e Svezia negli anni dal 2002 al 2008
Coop Paesi Bassi – cooperativa di consumatori olandese

Altro 
.coop – dominio di primo livello riservato alle società cooperative
Franco Coop – attore italiano